Gavroche peut faire référence à :
 Gavroche, personnage du roman Les Misérables de Victor Hugo ;
 Gavroche, héros d'une série de courts-métrages comiques français de l'époque du cinéma muet, produits par la société Éclair ;
 Gavroche (né en 1980), chanteur français.

Titres 
Gavroche  mensuel socialiste clandestin créé en , disparu en 1948.
 Gavroche, illustré pour enfants paru de 1940 à 1942 publié par les éditions Renaudot.
 Gavroche, revue française d'histoire populaire.
 Le Gavroche, publication du Parti de gauche destinée aux jeunes.
 Gavroche Thaïlande, magazine mensuel d'information en français publié à Bangkok.
Gavroche, journal satirique de langue arménienne paru de 1908 à 1936.

Homonymie de titre